

Onomastica
 Hajnal – variante del nome proprio di persona Hajna

Persone
 András Hajnal – tuffatore ungherese
 János Hajnal – artista e illustratore ungherese naturalizzato italiano
 Tamás Hajnal – ex calciatore ungherese